Sol se poate referi la:
 Sol (zi marțiană)
 Sol (zeu)
 Sol (strat al Pământului)
 Sol (trimis), mesager
 Sol (gimnastică artistică)
 Sol (notă) - a cincea notă muzicală 
 Sol (monedă) franceză
 Elementul Pământului (al solului), elementul Xiaolin al călugărului Clay Bailey, personaj major în serialul de animație Confruntarea Xiaolin, televizat pe Cartoon Network.